Арраська угода — назва кількох угод, укладених в Аррасі:

 Арраська угода — про спадщину  Філіпа Ельзаського 1191 року.
 Арраська угода — союз між  арманьяками і  Бургіньоном 1414 року.
 Арраська угода — франко-бургундський союз 1435 року.
 Арраська угода — розділ Бургундської спадщини 1482 року.
  Арраська угода 1579 року — об'єднання католицьких провінцій Нідерландів.